Robert Dillon – nobile e militare francese (1710-1764)
Robert Guillaume Dillon – nobile e militare francese (1754-1839)
Robert Dillon – sceneggiatore e regista (1889-1944)
Robert Dillon – sceneggiatore